Boletus perennis je systematický  synonymický název pro několik druhů hub:

 Choroš smolonohý – Boletus perennis Batsch,  1783
 Ďubkatec pohárkovitý – Boletus perennis L.,  1753